Начальное — посёлок железнодорожной станции в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Анненского сельского поселения.

География 
Поселок при остановочном пункте ЮУЖД. Расстояние до районного центра Карталы — 3 километров.

Уличная сеть 
 Железнодорожная улица

История 
Поселок основан при прокладке железной дороги, это станция была первая при строительстве ветки Карталы — Магнитогорск в период строительства ММК (отсюда название и станции поселка)

Население

Инфраструктура 

Основа экономики — обслуживание путевого хозяйства Южно-Уральской железной дороги. Действует платформа Начальное.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Аненского сельского поселения

Населённые пункты Карталинского района